Топола је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2002. било је 20 становника.

Историја 
До Другог српског устанка Топола се налазила у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Топола улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадала Јагодинској нахији и Левачкој кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

Демографија 
У насељу Топола живи 31 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 47,1 година (41,5 код мушкараца и 55,0 код жена). У насељу има 12 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,00.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Стигла нас клетва цара Лазара („Вечерње новости”, 29. април 2017)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији